Twin Falls (engl. für „Zwillingsfälle“) ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Twin Falls, Stadt in Idaho, Vereinigte Staaten
 Twin Falls County in Idaho, Vereinigte Staaten

Wasserfälle:
 Twin Falls (Australien) im Kakadu-Nationalpark, Australien
 Twin Falls (Otago) im Mount-Aspiring-Nationalpark, Otago, Neuseeland
 Twin Falls (Snake River) bei Twin Falls, Idaho, Vereinigte Staaten
 Twin Falls (Snoqualmie River) im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten
 Twin Falls (Southland) im Fiordland-Nationalpark, Southland, Neuseeland
 Twin Falls (Unknown River) in Labrador, Kanada